Hood River ist der Name folgender geografischer Objekte:

Flüsse:
 Hood River (Columbia River) in Oregon, Vereinigte Staaten
 Hood River (Nunavut) in Nunavut, Kanada

Sonstiges:
 Hood River (Oregon), Stadt in Oregon, Vereinigte Staaten
 Hood River County, County in Oregon, Vereinigte Staaten